Пенистое  — топоним (тип: лимноним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Пенистое — озеро, восточнее оз. Болотное, координаты 64°11' с. ш. 178°06' в. д., код ГКГН 767314.
 Пенистое — озеро, юго-западнее оз. Крутобережное, координаты 65°04' с. ш. 177°10' в. д., код ГКГН 768676.
 Пенистое — озеро, левобережье руч. Пенистый, координаты 64°23' с. ш. 174°56' в. д., код ГКГН 784099.

См. также 
 Пенистая
 Пенистые
 Пенистый